XV ноября — название бразильских футбольных клубов:
 XV ноября — из Пирасикабы.
  — из Жау.
  — из Карагуататубы.
  — из Кампу-Бона.